Folikul může být:
 folikul (anatomie) – kulovitý anatomický útvar
ovariální folikul – folikul vaječníku
primordiální folikul
Graafův folikul
vlasový folikul – tkáň, z níž vyrůstá vlas
lymfoidní folikul – centra množení B-lymfocytů v mízních uzlinách
dentální folikul – zubní vak vznikající při vývoji zubů
 jiný název pro měchýřek – plod rostlin

Externí odkazy